Eyraud est un patronyme français originaire de Haute-Loire, de l’Ardèche et des Hautes-Alpes. Ce nom viendrait du prénom d'origine germanique Hariwald qui signifie « Gouverneur (Wald) de l'armée (Hari) » (même racine que le nom italien Airoldi et le prénom du roi lombard Arioald).

 personnes portent le nom Eyraud aujourd'hui en France et plus ou moins 300 aux États-Unis.

Patronymes  
(par ordre alphabétique du prénom)
 Eugène Eyraud (1820-1868), religieux des Sacrés-Cœurs de Picpus, évangélisateur de l'île de Pâques.
 Jacques-Henri Eyraud (né en 1968), homme d'affaires et patron de presse français.
 Jean-Baptiste Eyraud dit « Babar » (né en 1954), : président du mouvement Droit au logement. 
 Louis Eyraud (1922-1993) : vétérinaire français, ancien parlementaire européen.
 Marc Eyraud (1924-2005), acteur français.
 Michel Eyraud : meurtrier de l'huissier Toussaint-Auguste Gouffée dans l'affaire de la « Malle sanglante de Millery » (1889).
 Patrice Eyraud  (né en 1967) : footballeur et entraineur français.

Toponymes 
 L'Eyraud, ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de la Dordogne. Son nom se retrouve dans celui de deux communes en Dordogne, ainsi que celui d'une ancienne intercommunalité :
 Saint-Jean-d'Eyraud, ancienne commune, désormais intégrée - en tant que commune déléguée - à la commune nouvelle d'Eyraud-Crempse-Maurens ;
 Saint-Pierre-d'Eyraud ;
 la Communauté de communes Dordogne-Eyraud-Lidoire.
 Serre-Eyraud, hameau de  la commune d'Orcières (Hautes-Alpes) ; petite station de ski qui surplombe la vallée du Drac.

Notes et références 

Homonymie de patronyme